

Fantascienza
Kiley - specie dell'universo di Star Trek

Onomastica
Kiley - variante femminile del nome proprio di persona Kyle

Persone
Jack Kiley - cestista statunitense
Kevin Kiley - attore, commentatore ed ex wrestler statunitense
Richard Kiley - attore statunitense